The Way You Are (Fältskog en Håkansson), een nummer uit 1986 van Agnetha Fältskog en Ola Håkansson
 The Way You Are (Tears for Fears), een nummer uit 1983 van Tears for Fears
 The Way You Are (Anti Social Media), een nummer uit 2015 van Anti Social Media

Zie ook 
 Just the Way You Are (doorverwijspagina)